Storhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storhustjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun,  (22,6 ha)
Stor-Hustjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,76 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn